Эдуа́рд Багдасаря́н:
 Багдасарян, Эдуард Оганесович (1922—1987) — советский композитор, педагог.
 Багдасарян, Эдуард Сергеевич (1927—2015) — советский и армянский оперный певец (тенор), заслуженный артист Армянской ССР.